Папле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північний схід від Парижа, 115 км на схід від Ам'єна, 55 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Папле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Папле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена